Лаша Гурули (; род. 27 августа 1996, Рустави, Квемо-Картли, Грузия) — грузинский боксёр-любитель, выступающий в лёгкой, первой полусредней, в полусредней, и в первой средней весовых категориях. Член сборной Грузии по боксу в 2010-х — 2020-х годах, бронзовый призёр чемпионата мира (2021), серебряный призёр чемпионата Европы (2022), многократный победитель и призёр международных и национальных турниров в любителях.

Биография 
Лаша Гурули родился 27 августа в 1996 года в городе Рустави, в регионе Квемо-Картли, в Грузии.

Любительская карьера 
В июне 2017 года в Харькове (Украина), участвовал на чемпионате Европы в категории до 64 кг, но в первом раунде соревнований он в конкурентном бою по очкам проиграл опытному немцу Владиславу Барышнику.

В июне 2019 года в Минске (Белоруссия), участвовал в боксёрском турнире на Европейских играх, в категории до 64 кг. Где он в 1/16 финала по очкам победил молдавского боксёра Дмитрия Галагоца, но затем в 1/8 финала по очкам проиграл турецкому боксёру Эрдемиру Тугрулхану.

В сентябре 2019 года в Екатеринбурге (Россия), участвовал на чемпионате мира в категории до 69 кг. Где он в 1/32 финала по очкам победил иранского боксёра Саджада Каземзаде, затем в 1/16 финала по очкам победил киргизского боксёра Абдурахмана Абдурахманова, но в 1/8 финала по очкам проиграл опытному англичанину Пэту Маккормаку, — который в итоге стал серебряным призёром чемпионата мира 2019 года.

В начале ноября 2021 года в Белграде (Сербия), стал бронзовым призёром чемпионата мира в категории до 67 кг. Где он в 1/16 финала по очкам победил боксёра из Словакии Михала Такача, затем в 1/8 финала по очкам победил иранского боксёра Мослема Махсуди Мала Амири, в четвертьфинале по очкам в конкурентном бою победил кубинца Кевина Хейлера Брауна, но в полуфинале путём неявки из-за травмы проиграл американцу Омари Леймону Джонсу, — который в итоге стал серебряным призёром чемпионата мира 2021 года.

В мае 2022 года стал серебряным призёром чемпионата Европы в Ереване, в весе до 67 кг, где в четвертьфинале по очкам решением большинства судей победил армянина Гургена Мадояна, в полуфинале по очкам единогласным решением судей победил боксёра из Уэльса Иоана Крофта, но в финале по очкам единогласным решением судей проиграл опытному россиянину выступающему за Сербию Вахиду Аббасову.

Примечания

Ссылки 
 
 Лаша Гурули — новости на сайте AllBoxing.Ru
 Гурули Лаша — новости на сайте Sportbox.ru
 

Боксёры Грузии
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры-проспекты